Lens (gènere), gènere de plantes amb flors de la família de les fabàcies 
 Lens (Bèlgica), municipi belga de la província d'Hainaut a la regió valona 
 Lens (Pas-de-Calais), municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais) 
 Lens-Lestang, municipi francès al departament de la Droma 
 Lens-Saint-Servais, entitat del municipi de Geer a la província de Lieja de la regió valona de Bèlgica 
 Cantó de Lens-Est, cantó francès al districte de Lens (departament del Pas de Calais)
 Cantó de Lens-Nord-Est, cantó francès al districte de Lens (departament del Pas de Calais) 
 Cantó de Lens-Nord-Oest, cantó francès del departament del Pas de Calais al districte de Lens 
 Districte de Lens, districte del departament francès del Pas de Calais (regió del Nord-Pas-de Calais)
 Enrique Lens Viera (A Coruña, 1854 - Lincoln, Argentina, 1945), músic gallec
 Racing Club de Lens